Als Ilmviadukt werden zwei Eisenbahnbrücken über die Ilm bezeichnet:

 Ilmviadukt (Stadtilm)
 Ilmviadukt (Weimar)